

Улуєлга — річка в Башкортостані, ліва притока Ямаша
 Улуєлга — село, Бєлорєцький район, Башкортостан

Див. також 
 Улу-Єлга